Crispí (Crispinus) fou un retòric grec del que es coneix una obra anomenada Κατὰ Διονυσίου, un fragment de la qual fou conservat per Estobeu (Stobaeus).

Referències 
  Vol. 1 Pàg. 891

Escriptors antics en grec només coneguts per fonts secundàries
Retòrics
Escriptors romans